

Toponyme

France 
Armentières, commune du canton d'Armentières, dans le département du Nord ;
Armentières-en-Brie, commune du canton de Lizy-sur-Ourcq, dans le département de Seine-et-Marne ;
Armentières-sur-Avre, commune du canton de Verneuil-sur-Avre, dans le département de l'Eure ;
Armentières-sur-Ourcq, commune du canton de Neuilly-Saint-Front, dans le département de l'Aisne.

Patronyme 

 Louis de Conflans d'Armentières (1711-1774), maréchal de France
 Charles Louis Gabriel de Conflans d'Armentières (1772-1849), militaire et homme politique français des .

Homonymie de toponyme